El apellido Villalvazo puede hacer referencia a:

Personas 
 Alejandro Villalvazo (1970-), también conocido como Alejandro Villalvazo Bustos, presentador y periodista mexicano, conductor de radio y televisión.
 Antonio Villalvazo (?-1975), también conocido como Juan Antonio Villalvazo Martín del Campo, futbolista mexicano, entrenador, y también socio y presidente del Club Deportivo Guadalajara.
 Miguel Montenegro Villalvazo (1812-1866), militar mexicano.